Clementi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Clementi (1925–2011), italienischer Komponist, Vater von Anna
 Anja Clementi (* 1971), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin
 Anna Clementi (* 20. Jahrhundert), italienische Sängerin (Sopran), Tochter von Aldo
 Cecil Clementi (1875–1947), britischer Politiker und Kolonialverwalter
 Enrico Clementi (* 1931), italienischer Chemiker
 Georg Clementi (* 1969), italienischer Theaterschauspieler, Theaterregisseur und Liedermacher
 Giuseppe Clementi (1812–1873), italienischer Botaniker
 Hemma Clementi (* 1968), österreichische Schauspielerin
 Muzio Clementi (1752–1832), italienischer Komponist und Pianist
 Pierre Clémenti (1942–1999), französischer Filmschaffender

Clementi steht für:
 Clementi (Singapur), Planungs- und Wohngebiet am östlichsten Rand der Westregion von Singapur